As eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal realizaram-se em 7 de junho, para escolher os 22 deputados portugueses do Parlamento Europeu.

Partidos e coligações concorrentes
As listas concorrentes, que surgem nos boletins de voto pela ordem abaixo indicada, são lideradas pelos seguintes candidatos:

Debates

Resultados Nacionais

Eurodeputados eleitos

Partido Social Democrata (PSD) 
Paulo Rangel
Carlos Coelho
Graça Carvalho
Mário David
Nuno Teixeira
Maria do Céu Patrão
Regina Bastos
José Manuel Fernandes

Partido Socialista (PS) 
Vital Moreira
Edite Estrela
Luís Capoulas Santos
Elisa Ferreira
António Correia de Campos
Luís Paulo Alves
Ana Gomes

Bloco de Esquerda (BE) 
Miguel Portas
Marisa Matias
Rui Tavares

Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 
Ilda Figueiredo
João Ferreira

Partido Popular (CDS-PP) 
Nuno Melo
Diogo Feio

Resultados por Concelhos 
A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional:

Resultados por círculos eleitorais

Resultados por Distritos e Regiões

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Estrangeiro

Ver também
 Eleições europeias parlamentares em 2004 (Portugal)

Ligações externas
Eleição dos deputados ao Parlamento Europeu em 2009 no sítio da CNE - Comissão Nacional de Eleições

 Portugal